Okręty US Navy o nazwie USS "Liberty":
 Pierwszy "Liberty" był przechwyconym szkunerem, który służył na jeziorze Champlain w czasie wojny brytyjsko-amerykańskiej.
 Drugi "Liberty" (PY 278) był przerobionym statkiem rybackim, który służył na obszarze azjatyckim Pacyfiku w czasie II wojny światowej jako chłodnicowiec.
 Trzeci Liberty (AGTR-5) był technicznym okrętem badawczym (szpiegowskim) typu Belmont. Przerobiony ze statku typu Victory w czasie II wojny światowej. Został zaatakowany przez siły izraelskie 8 czerwca 1967.

Często jako USS "Liberty" podawany jest także statek transportowy US Army USAT "Liberty Glo", który został zatopiony w pobliżu Bali w 1942 i jest obecnie popularnym wrakiem wśród nurków.
Zobacz też Statki typu Liberty
Liberty